Het WTA-tennistoernooi van Tokio (officieel Toray Pan Pacific Open) van 2001 vond plaats van 30 januari tot en met 4 februari 2001 in de Japanse hoofdstad Tokio. Het was de achttiende editie van de Pan Pacific Open. Er werd gespeeld op overdekte tapijt­banen.

Enkelspel 
Het tweede reekshoofd, Lindsay Davenport uit de Verenigde Staten, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als eerste geplaatste Zwitserse Martina Hingis in drie sets, met een tiebreak in de eerste set. Davenport wist voor de tweede keer het toer­nooi van Tokio op haar naam te schrij­ven. Het was haar 31e WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij won US$ 175.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Els Callens had zich via het kwalificatie­toernooi een plek in de hoofdtabel veroverd – daar verloor zij haar eerste­ronde­partij.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Martina Hingis en Mary Pierce hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het als eerste geplaatste duo Lisa Raymond en Rennae Stubbs won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Anna Koernikova en Iroda Tulyaganova in drie sets, met tiebreaks in de eerste en in de derde set. Het was hun zestiende geza­men­­lijke titel. De Amerikaanse Raymond had daar­naast drie eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Australische Stubbs negen.

De Belgische Els Callens speelde samen met Française Anne-Gaëlle Sidot, met wie zij het vierde reeks­hoofd vormde – zij konden na hun eerste optreden huis­waarts keren.

Ook de Nederlandse Seda Noorlander en Rika Hiraki (Japan) hadden de eerste ronde als eindstation. Haar landgenote Kristie Boogert en de Bulgaarse Magdalena Maleeva verlo­ren eveneens hun openings­partij.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Tokio 2001
Tokio